36-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 30 грудня 1968 року до 1 лютого 1969 року в Алма-Аті. Додатковий матч за звання чемпіона (Владимир, березень 1969) виграв Полугаєвський.

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Посилання 
 36th USSR Championship, Alma Ata 1968-1969

Чемпіонати СРСР із шахів
1968 у шахах
Грудень 1968
Січень 1969
Лютий 1969
1969 у шахах
1968 у Казахстані
1969 у Казахстані